Острова Дье-Груп () — группа из двух атоллов в центральной части архипелага Туамоту (Французская Полинезия). Административно входит в состав коммуны Хикуэру.

География 
Группа расположена примерно в 750 км к востоку от острова Таити и включает в себя атоллы:

Острова находятся на двухкилометровом расстоянии друг от друга.

История 
Группа открыта в 1768 году французским мореплавателем Луи Антуаном де Бугенвилем. В следующем году на островах побывал английский путешественник Джеймс Кук.

В 2007 году на островах проживало 99 человек. По переписи 2017 года население Дье-Груп составляет 96 человек.

См. также 
 Список островов Французской Полинезии

Примечания 

Острова Тихого океана
Островные группы Австралии и Океании